Красноя́рский метрополите́н — строящаяся система линий метрополитена в Красноярске. Станет восьмым метрополитеном в России, вторым в Сибири и семнадцатым на территории бывшего СССР, а также самым восточным метрополитеном в Российской Федерации.

История 

Необходимость метрополитена в Красноярске была осознана ещё в 1960-е годы. В генеральный план города линии метро были внесены уже в начале 1970-х годов.

В 1983 году на заседании Политбюро ЦК КПСС было принято решение о строительстве метрополитена в Красноярске.

В 1984 году институт Гипрокоммунтранс разработал комплексную транспортную схему города, и институту Харьковметропроект было дано задание сделать технико-экономическое обоснование красноярского метрополитена. Тогда же была начата разработка технико-экономического обоснования, его утверждение в Госплане СССР, организация строительной базы в Красноярске и т. д.

Инженерно-технические изыскания провёл красноярский трест «КрасТИСИЗ». В 1989 году технико-экономическое обоснование первой линии метрополитена в городе Красноярске институтом «Харьковметропроект» было выполнено.

На первой линии предполагалось строительство двенадцати станций: «Октябрьской» (на Высотной улице), «Копыловской», «Вокзальной», «Площади Революции», «Улицы Вейнбаума», «имени Ленина» (на Стрелке), «Аэровокзальной», «Центральной», «Кольцевой» (у Дворца Труда), «Улицы Быковского» (у ДК КрАЗа), «Металлургов» (у КрАЗа), «Коркинской».

В 1991 году все работы были свёрнуты (как и в других городах со спроектированным, но не начатым строительством метро).

Работы по проектированию были возобновлены в 1993 году; технический проект первой очереди первой линии — участок от станции «Высотная» до станции «Проспект Мира» — прошёл государственную экспертизу (заключения Главгосэкспертизы России от 12.07.1994 № 5-1/10-413, 18.11.1996 № 4-1/10-413-В) и был утверждён постановлением Госстроя РФ от 12.07.1994 года.

Первая очередь первой линии метрополитена предусматривала ввод в эксплуатацию пяти станций — «Высотной», «Копыловской», «Вокзальной», «Площади Революции», «Проспекта Мира», наклонных ходов на четырёх последних, перегонных тоннелей между ними, оборотных тупиков, технического корпуса, а также электродепо.

Строительная длина первой очереди — 9,4 км в двухпутном исчислении; среднее расстояние между станциями — 1,85 км. Планируемый объём перевозок — 250,2 млн пассажиров в год, или 169 тыс. пассажиров в сутки.

Позднее из первой очереди был выделен 5,5-километровый первый пусковой участок в составе трёх первых станций в центре.

Заказчик — Управление по строительству красноярского метрополитена; генпроектировщик — «Красноярскметропроект»; генподрядчик — «Красноярскметрострой» (головная организация — «Бамтоннельстрой»).

Начало строительства 
В 1993 году главным инициатором строительства метрополитена выступил губернатор Красноярского края В. М. Зубов. Подготовительные и горно-капитальные работы начались в 1994 году.

Непосредственное строительство — был вынут первый ковш земли — началось 17 октября 1995 года.

На стволе № 5 (станция «Площадь Революции») работы начались 30 января 1996 года. К 2003 году ствол был пройден до проектной глубины — 71,2 метра, на поверхности был сооружён весь комплекс временных зданий и сооружений, необходимых для проходки околоствольных выработок и перегонных тоннелей. На участке ствола выполнены горно-проходческие работы по сооружению насосной камеры и обходной штольни.

Работы на станции «Вокзальная» (ствол № 3) начались 19 августа 1996 года. Однако из-за недостаточного финансирования к августу 2003 года был выполнен не весь запланированный объём работ: шахтный ствол был пройден до проектной отметки 69,4 м, велось сооружение дозаторной камеры и подземного бункера накопителя. Горнопроходческий комбайн к тому времени уже находился под землёй.

В 1998 году финансирование пошло на убыль, из городского бюджета средства не выделялись. В 1999 году ситуация стала настолько критической, что генеральный директор «Красноярскметростроя» (подразделение ОАО «Бамтоннельстрой») пригрозил отключить откачивающие воду насосы.

После проведения подготовительных работ и сооружения подходных выработок 26 декабря 2001 года отечественным проходческим щитом КПЩ-12 от шахтного ствола № 2 (на ул. Ладо Кецховели) на глубине 60 метров началась проходка непосредственно левого перегонного тоннеля в сторону будущей станции «ул. Копылова». Согласно проекту тоннель метрополитена протяжённостью в 5,14 км должен был пройти от Высотной улицы до железнодорожного вокзала.

В июле 2003 года в Красноярске введён в эксплуатацию завод, оснащённый автоматической карусельной линией по производству высокоточных железобетонных блоков для обделки тоннелей. Оборудование было поставлено французской фирмой СВЕ. Завод выпускает до 11 блоков за смену.
Железобетонные блоки стали поставляться на строительство метрополитенов Красноярска, Новосибирска и Челябинска.

К этому времени проходческий комплекс КПЩ-12 прошёл 242 метра левого перегонного тоннеля. После установки приставки механизированной разработки забоя скорость проходки тоннеля значительно возросла.

Пятого сентября 2003 года на строительной площадке станции «Высотная» был запущен в эксплуатацию (после консервации работ на площадке в 1997—2001 гг.) доставленный из Сингапура в 2002 году тоннелепроходческий комплекс.

Под тоннелепроходческий комплекс была сооружена монтажная камера длиной 120 метров, шириной 24 метра и глубиной 12 метров. На начало июля 2004 года щит прошёл 420 метров грунта.

В 2005 году федеральный бюджет выделил 144 млн рублей, на которые было пройдено 250 метров тоннеля «Высотная» — «Улица Копылова».

В 2006 году было выделено 230,2 млн рублей.

В 2007 году было освоено 630 млн рублей, 588 млн из которых поступили из федерального бюджета, остальные — из бюджета края. На эти деньги в 2007 году выполнено 930 погонных метров тоннелей на перегонах между станциями «Высотная», «Улица Копылова» и «Вокзальной». Также выполнен институтом «Красноярскметропроект» ряд проектных работ в размере 23 млн рублей. К сентябрю 2007 года было пройдено более 2100 метров непосредственно перегонных тоннелей, не считая подходных выработок и шахтных стволов.

К маю 2008 года на красноярском метрополитене пройдено уже более 3,5 тыс. метров горных выработок, из них готовых тоннелей — около трёх километров. Всего освоено порядка 4,8 млрд рублей. В 2008 году из федерального и регионального бюджетов на строительство метрополитена было выделено около 600 миллионов рублей.

К моменту прекращения в 2009 году активных работ, помимо проходки тоннелей, велось строительство станций «Высотная» (открытым способом — сооружение котлована, объектов платформенного участка, вестибюлей, других элементов станции) и «Вокзальная» (глубокого заложения); проводились обслуживающие работы на горных выработках станции «Площадь Революции» — освещение, проветривание, водоотлив, а также надзор и контроль; работы по проектированию локомотивного депо и станций, входящих в пусковой комплекс.

Период консервации 
В 2009 году было принято решение о прекращении строительства станции «Площадь Революции» — горные выработки законсервировать до введения в эксплуатацию первого участка из трёх станций, технический корпус демонтировать, засыпать шахту песком, строительную площадку временно ликвидировать. Из-за отсутствия достаточного количества рабочих на других участках рабочих данного ствола № 5 перевели на основной фронт работ по проходке тоннелей и строительству станций пускового участка.

В 2010 году было ликвидировано муниципальное учреждение «Управление по строительству Красноярского метрополитена».

В 2011 году принято решение о приостановке строительства всего метрополитена.

Строительная площадка станции «Вокзальная» была законсервирована и затем ликвидирована, шахтный копёр был демонтирован. Тем не менее, возобновление строительства предполагалось.

20 мая 2011 года группа депутатов Государственной думы от фракции «Справедливая Россия» внесла поправку к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов“» о том, чтобы выделить по три миллиарда рублей на сооружение метрополитена в Красноярске, Челябинске и Омске, но она не была принята, так как её не поддержали депутаты фракции «Единая Россия». На вскоре проведённом партией «Единая Россия» опросе населения о наиболее важном для жителей социальном проекте, большинство опрошенных красноярцев высказались в пользу строительства метро. В том же году власти отказались от строительства метро в пользу скоростного трамвая.

В январе 2012 года губернатором Кузнецовым было заявлено о продолжении строительства метрополитена и расконсервации выработок.

В феврале 2012 года на продолжение строительства из Федерального бюджета было обещано выделить один миллиард рублей. Про поступление этих денег в город и возобновление строительных работ ничего не известно.

Вопрос возможной достройки метрополитена в Красноярске был объявлен краевыми властями в числе приоритетных.

В феврале 2013 года турецкая фирма «Kolin» предложила построить пусковой участок первой линии метро за четыре года.

В мае 2013 года вновь принято решение о консервации всех построенных выработок на неопределённое время. Заказ администрации города на консервацию размещён на портале госзакупок. Работы будут проведены с сохранением инженерных сетей, в частности, канализации, водоснабжения, внешнего и внутреннего электроснабжения, связи. Срок выполнения работ не должен превышать трёх месяцев.

В конце 2013 — начале 2014 годов, в связи с получением Красноярском права на проведение Зимней Универсиады 2019, вновь появилась возможность строительства и открытия системы метрополитена.

В начале 2015 года губернатор Красноярского края В. А. Толоконский из-за большой затратности распорядился приостановить строительство метро до 2020 года, сосредоточившись на строительстве наземных объектов. Ранее он высказывался в поддержку строительства.

В марте 2017 года директором «Управления по строительству Красноярского метрополитена» вновь был назначен Игорь Иванов, занимавший эту должность с 1997 по 2009 год.

На 2017 год консервация объектов обходилась местным властям в 76 млн рублей в год. Планировалось, что при получении федерального финансирования будет построена первая ветка за 3,5 года и 70 миллиардов рублей, но на 2017 год оно не было получено. Уже было потрачено 2,6 миллиарда рублей, сделано от 2,6 до 3,5 км тоннелей. Строительство первой ветки исключили из планов к проведению Универсиады.

Период подготовки к строительству 
В марте 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал ряд поручений по итогам своего февральского визита в Красноярск, одно из которых касалось финансирования строительства Красноярского метрополитена.

В конце августа 2018 года Администрация Красноярска зарезервировала земельный участок для муниципальных нужд на трёхлетний срок с целью строительства ствола № 1 станции «Улица Копылова», строительство которой должно пройти через улицы Копылова и Академика Киренского; при этом первая линия будет проходить между готовящимися к строительству станциями «Высотная» и «Проспект Мира».

26 апреля 2019 года губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что строительство метро подготовят к лету 2020 года. Согласно законопроекту «О развитии метрополитена в Красноярске» начало строительства запланировано в 2019 году, а окончание в 2023 году.

В конце июля 2019 года был объявлен конкурс на поиск подрядчика для выполнения работ по корректировке проектно-сметной документации по первой линии метрополитена в Красноярске. На это было выделено пять миллионов рублей из краевого и 990 миллионов рублей из федерального бюджетов. Заказчиком работ по актуализации проекта метро выступило КГКУ «Краевое транспортное управление».

По планам 2019 года после проведения инженерно-технических изысканий и корректировки проекта и утверждения его в Главгосэкспертизе начало расконсервации горных выработок и шахтных стволов станций «Вокзальная» и «Площадь Революции» и начало строительства метрополитена в целом возможно в середине 2020 года.

Итог конкурса на поиск генподрядчика стал известен 27 августа 2019 года. Им стал Красноярский трест инженерно-строительных изысканий (АО «КрасноярскТИСИЗ»); работы по корректировке проектно-сметной документации трест должен был завершить до 20 декабря 2019 года.

8 ноября 2019 года трест КрасТИСИЗ спустя 30 лет вновь начал проводить инженерно-технические изыскания по трассе будущей первой линии метрополитена.

На пресс-конференции 19 декабря 2019 года президент Российской Федерации Владимир Путин на вопрос о возможности строительства второй линии метрополитена в Екатеринбурге ответил: вначале построим первую в Красноярске.

20 декабря 2019 года Красноярский трест инженерно-строительных изысканий, выполнявший корректировку проекта первой линии метрополитена в Красноярске, начал сдавать документацию в Главгосэкспертизу. Государственная экспертиза проекта строительства метро в Красноярске займёт от 60 до 90 дней.

На первой линии метрополитена предлагается строительство девяти станций.

На первом пусковом участке планируется сооружение шести станций, строительная длина — 9,4 км, эксплуатационная длина — 9,04 км или 9,40 км в двухпутном исчислении. Изначально предполагалось, что из них четыре — «Улица Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции» и «Проспект Мира» — будут глубокого заложения и две — «Высотная» и «Стрелка» (рабочее название «Ленинская») — мелкого.

В феврале 2020 года с учётом первых замечаний Главгосэкспертизы и изменений в застройке города было принято решение о внесении изменений в трассировку и глубину залегания метрополитена: станции в историческом центре города решено строить открытым способом на глубине тридцати метров, а не шестидесяти пяти — восьмидесяти, как предполагалось ранее; на такой же глубине будут пройдены и перегонные тоннели.

В августе 2020 года председатель совета директоров «Красноярского треста инженерно-строительных изысканий», который ведет разработку проекта строительства метрополитена, Олег Митволь сообщил о том, что первые работы по строительству начнутся не раньше конца 2021 года.

В октябре 2020 года Красноярский трест инженерно-строительных изысканий завершил разработку проекта строительства метрополитена Красноярска и начал готовить документы для повторной передачи в Главгосэкспертизу.

К моменту запуска метрополитена в зоне пешей доступности будет проживать 586 тысяч человек. Предполагалось, что среднесуточная посадка пассажиров на линии составит в 2022 году 377,5 тысячи пассажиров в сутки, а на всей системе метрополитена — 575,9 тысячи, количество внутрисетевых пересадок составит 62,8 тысячи пассажиров в сутки при объёме перевозок в 250,2 миллиона пассажиров в год.	

На Красноярском экономическом форуме в апреле 2021 года губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что возобновление строительства метро в Красноярске может начаться в конце текущего года.

В своём послании Федеральному Собранию 21 апреля 2021 года Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что он помнит о проекте строительстве метрополитена в Красноярске.

Начало работ 

В июле 2021 года заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин после совещания в правительстве отметил, что «метро в Красноярске должно поехать не позже 2025 года, но его реально запустить уже в 2024 году при слаженной работе».

Предполагалось использовать укороченные четырёхвагонные составы с беспилотным управлением. Ожидаемый расчётный пассажиропоток от станции «Высотная» до станции на площади Мира составит 66 миллионов человек в год или 205 с половиной тысяч в сутки. В случае полного развития сети метрополитена этот годовой показатель может достичь 260 миллионов пассажиров.

Параллельно рассмотрению проектной документации в Главгосэкспертизе РФ рабочей группой велось изыскание возможностей уменьшения стоимости строительства метрополитена.

В декабре 2021 года было получено положительное заключение Главгосэкспертизы по инженерным изысканиям. Ожидалось, что в первом квартале 2022 года проект будет полностью одобрен, тогда же начались бы подготовительные работы по выносу коммуникаций и другие подготовительные работы, предшествующие раскрытию котлованов, а несколько позже — непосредственно само строительство.

30 декабря 2021 года министерство строительства Красноярского края утвердило проект размещения первой очереди метрополитена в Красноярске. В документе утверждаются красные линии для строительства метрополитена, характеристика объекта, количество станций первой очереди первой линии, мероприятия по безопасности строительства и функционирования метро и многое другое. Для строительства первой линии снесут 76 гаражей, 231 одноэтажное здание, одно двухэтажное и одно трёхэтажное здание, АЗС, автомойку, девять развалин и 14 павильонов.

В феврале 2022 года было объявлено, что Красноярский край получит федеральный инфраструктурный кредит в 89 млрд рублей на строительство метрополитена. Первый транш край получит в 2022 году.

Второй пусковой участок первой линии метрополитена (строительная длина — 3,98 км, эксплуатационная длина — 3,57 км, 13,38 км в двухпутном исчислении) пройдёт от «Ленинской» на площади Мира до станции «Октябрьская» в районе парка 400-летия Красноярска и будет включать в себя станции «Красный Яр» и «Аэровокзальную».

После ввода в эксплуатацию второго пускового участка первой линии после десяти лет эксплуатации в зоне пешей доступности в 2032 году будет проживать 698 тысяч человек. Среднесуточная посадка пассажиров на линии составит в 2032 году 394,1 тысячи пассажиров в сутки, а на всей системе метрополитена — 1052,2 тысячи; количество внутрисетевых пересадок составит 191,4 тысячи пассажиров в сутки при объёме перевозок в 379,2 миллиона пассажиров в год.

Длина первой линии составит 13,38 км в двухпутном исчислении.

10 июня 2022 года председатель совета директоров «Красноярского треста инженерно-строительных изысканий», проводившего изыскательские и камеральные работы для корректировки проекта строительства метрополитена Олег Митволь был арестован ФСБ по делу о хищении более 900 млн руб при строительстве метро в Красноярске.

В июне 2022 года специалисты компании «Моспроект-3» на совещании с участием руководства Красноярского края и Минстроя РФ предложили решение по достройке тоннелей красноярского метро и модернизации наземных участков для запуска скоростного трамвая.

23 июня 2022 года министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин на пленарном заседании Красноярского градостроительного форума «Развитие строительной отрасли РФ» сообщил, что решение о строительстве метротрамвая в Красноярске принято окончательно

В августе 2022 года на сайте Стройкомплекса Москвы появилась информация о том, что линия красноярского метрополитена будет построена группой компаний Моспроект-3 в период с 2022 по 2026 годы.

10 августа 2022 года в правительстве края состоялось подписание контрактов на проведение комплекса проектных и строительно-монтажных работ по созданию в Красноярске линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта. Заказчиком работ является государственное предприятие Красноярского края «Центр транспортной логистики»; подрядчиком — группа компаний «Моспроект-3».

Руководитель  «Моспроекта-3» предложила уменьшить глубину залегания тоннелей, теперь уже с двадцати пяти метров до десяти — двенадцати, отказаться от станций глубокого заложения, а также разместить инженерный корпус и здание эксплуатационного персонала в депо.

В интервью 22 августа 2022 года Анна Меркулова заявила, что к строительно-монтажным работам Моспроект-3 планирует приступить уже в текущем году; в ближайшее время начнётся подготовка тоннелепроходческих механизированных комплексов для строительства тоннелей и что один из ТПМК уже обрёл собственное имя — „Енисей“.

22 августа 2022 года министерство строительства Красноярского края издало приказ № 529-о «О внесении изменений в приказ министерства строительства Красноярского края от 30.12.2021 № 642-о «Об утверждении документации по планировке территории для размещения линейного объекта регионального значения «Первая линия метрополитена в г. Красноярске». Первый этап».

Структура

Линии 
Запланированы и прошли ещё в 90-е годы экспертизу две линии.

Первая линия: Высотная — улица Копылова — железнодорожный вокзал «Красноярск-Пассажирский» — площадь Революции — Стрелка — Аэровокзальная — Взлётная — Северный — «Зелёная Роща» — алюминиевый завод.

Вторая линия должна была идти с севера на юг: «Солнечный» — «Северный», центр города и далее на правый берег с сооружением тоннеля под Енисеем.

В перспективе планировалась третья линия, которая прошла бы следующим образом: Дрокино — улица Калинина — площадь Революции — правый берег.

Станции 
Станции метрополитена планировались в основном глубокого заложения — за некоторыми исключениями («Высотная», у медицинского университета и др.). Институтом Ленметрогипротранс проводилась «привязка» некоторых станций петербургского метрополитена для метро Красноярска, например, проект станции «Площадь Восстания» метрополитена Санкт-Петербурга предлагался для строительства станции «Площадь Революции», проект станции «Площадь Мужества» — для станции «Вокзальная» и т. д. Станции «Улица Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Проспект Мира» первой очереди должны были быть соединены с вестибюлями и кассовыми залами четырёхленточными эскалаторами.

Открытие первого пускового участка с тремя станциями («Высотная» (мелкого заложения), «улица Копылова» (глубокого заложения), «Вокзальная» (глубокого заложения)) на линии длиной 5,17 км, сооружением инженерного корпуса и электродепо несколько раз переносилось. В последний раз оно формально было запланировано на 2012 год, однако в конечном итоге сооружение метрополитена было перенесено на неопределённый срок.

На следующем этапе строительства планировались две станции второго пускового участка — «Площадь Революции» и «Проспект Мира» (обе глубокого заложения), после чего эксплуатационная длина первой очереди первой линии составила бы 8,22 км. После этого должна была быть построена станция наземного типа в районе Стрелки.

Грунты, тоннели, механизмы 
В расположенном по обеим сторонам Енисея и вытянутом вдоль его берегов почти на 40 км Красноярске очень тяжёлые для строительства метрополитена грунты — сильно трещиноватые, значительно обводнённые и проседающие. Они требуют как тщательного крепления забоев, так и специальных методов проходки, а, следовательно, дорогостоящего оборудования. Большинство запроектированных станций красноярского метро — глубокого заложения. Средняя глубина заложения красноярского метрополитена — 60,5 метров; рабочие стволы достигают отметки 82 метров.

Работы велись в сложных геологических условиях с применением технологии химического закрепления грунтов. Для проходки тоннелей применялись тоннелепроходческий комплекс «Lovat» канадского производства, именуемый «Ольга» и отечественный щитовой комплекс КПЩ-12 (левый перегонный тоннель). Среди вспомогательного оборудования имелись германский дизелевоз «Shoma», вагоны ВСК-6,2 и растворовозы на базе бетононасосов «Skru-krit» (Япония). Обделка тоннелей производилась высокоточными железобетонными блоками. Строительство вело ООО «Красноярскметрострой» с привлечением головной организации ОАО «Бамтоннельстрой», также расположенной в Красноярске.

Примечания

Литература 
 книги
 
 диссертации
 
 статья

  (копия)
 
 
 
 
  (копия)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (копия)
 
 
 
 
 
  (копия)
 
  (копия)
 
 
  (копия)
  (копия)
  (копия)
  (копия)
  (копия)
 
 
  (копия)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Постановление Администрации Красноярского края от 16.05.1996 года № 318-П «О строительстве метрополитена г. Красноярске»
 
 
  (копия)
 
  (копия)
 
 
 
 
 
 
  (копия)

Ссылки 

 Красноярский метрополитен на UrbanRail.Net
 Красноярский метрополитен на MetroSoyuza.Net
 Строительство Красноярского метрополитена // Бамтоннельстрой
 Проектные схемы линий Красноярского метрополитена
 Красноярский метрополитен на портале «Красноярск будущего»
 Схема Красноярского метрополитена на сайте Алексея Борисова
 Красноярский метрополитен на сайте Андрея Сурикова

Красноярск
Транспорт Красноярска
Строящиеся и проектируемые метрополитены
Метрополитены России